Барио де ла Лагуна има више значења:

 Барио де ла Лагуна, Ла Естанзуела (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио де ла Лагуна (Сантијаго Љано Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику